Фунтиковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Топчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Фунтики.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1323 человека, в том числе 635 мужчин и 688 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1334 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Крутиха,
 село Фунтики.

Примечания 

Муниципальные образования Топчихинского района
Сельские поселения Алтайского края